Śmierć Marii – obraz autorstwa Caravaggia
 Śmierć Marii – obraz autorstwa Hugona van der Goesa
 Zaśnięcie Marii – obraz El Greca